Christian Gaudin ist der Name folgender Personen:

* Christian Gaudin (Filmeditor), französischer Filmeditor 
 Christian Gaudin (Politiker) (* 1950), französischer Politiker
 Christian Gaudin (Handballspieler) (* 1967), französischer Handballspieler und -trainer